Андре́а Боче́лли (; 22 сентября 1958 года, Лаятико, Тоскана, Италия) — итальянский певец, исполнитель классической и популярной музыки. Популяризатор оперной музыки.

Биография 
Андреа Бочелли родился в деревне Лаятико (регион Тоскана), недалеко от города Пизы. Детские годы Бочелли проходили на родительской ферме, с ранних лет он начал учиться играть на фортепиано, а также на флейте и на саксофоне.

Певец с детства испытывал проблемы со зрением из-за глаукомы, после 27 операций на глазах окончательно ослеп в 12 лет после того, как во время игры в футбол ему в голову попали мячом.

Будучи подростком, Андреа выиграл несколько вокальных конкурсов, а также был солистом в школьном хоре. После окончания школы окончил юридический факультет университета в Пизе, получил диплом юриста.

Для Бочелли, поглощённого оперной музыкой, мечтой и целью всей жизни было желание стать великим тенором. Молодого человека взял в ученики Франко Корелли. Это произошло в Турине, куда Андреа приехал в поисках осуществления мечты. На этом карьера юриста была окончена. Таким образом, молодой тенор начал серьёзное обучение вокалу днём, а по ночам зарабатывал себе на жизнь выступлениями в ресторанах.

1992 год стал решающим для молодого тенора. Андреа успешно прошёл прослушивание у итальянской рок-звезды Дзуккеро. Демозапись песни попала к Лучано Паваротти. В 1994 году Бочелли успешно дебютировал на музыкальном фестивале в Сан-Ремо. В сентябре Паваротти лично пригласил молодого тенора для участия в концертной программе в своем родном городе — Модене. В этом же году, в канун Рождества, Андреа Бочелли был удостоен чести выступить перед Папой Римским.

В 1995 году Андреа дал концерты во многих странах Европы, в столицах и крупных городах. Его голос звучал в Германии, Нидерландах, Испании, Франции и Бельгии. Он пел с Брайаном Ферри и с Джоном Майлзом, а также с поддержкой хора и симфонического оркестра. Концерты этого периода посетило около полумиллиона человек.

Поскольку Андреа Бочелли певец не только оперный, но и эстрадный, он записал альбом «Bocelli», который сразу после выхода занял первые строчки в чартах Германии, Бельгии, Италии и Франции. В разных странах этот альбом многократно становился платиновым. Третий по счету альбом «Romanza» так же, как и предыдущие два, произвел фурор, и теперь Андреа Бочелли обрел всемирную известность. В Соединенных Штатах Америки, где Андреа Бочелли очень почитаем, билет на его концерт стоит от 250 до 500 долларов.

Личная жизнь 
В 1987 году Андреа познакомился со своей будущей женой Энрикой Чензатти. Они обвенчались 27 июня 1992 года. 22 февраля 1995 года у пары родился сын Амос, 8 октября 1997 года — второй сын — Маттео. В связи с почти постоянным отсутствием супруга дома Энрика подала на развод (имеется в виду развод в государственных органах, а не аннулирование католического брака) и получила его в 2002 году. 

В 2002 году Андреа встретил свою нынешнюю жену Веронику Берти, дочь итальянского баритона Ивано Берти, которая ныне работает в качестве импресарио Бочелли. В марте 2012 года у них родилась дочь Вирджиния. Для неё это первый ребёнок, для Андреа третий.

Дискография

Альбомы

Студийные альбомы 
 1994: Il Mare Calmo della Sera
 1995: Bocelli
 1997: Viaggio Italiano
 1998: Aria — the opera album
 1999: Sogno
 1999: Arie sacre
 2000: Verdi
 2001: Cieli di Toscana
 2002: Sentimento
 2004: Andrea
 2006: Amore
 2008: Incanto
 2009: My Christmas
 2011: Notte Illuminata
 2013: Passione
 2015: Cinema
 2018: Sì
 2020: Believe

Концертные альбомы 
 2007: Under The Desert Sky
 2007: Vivere. Live in Tuscany
2009: My Christmas Special
 2011: Concerto: One Night In Central Park
2013: Love in Portofino
2016: Cinema

Компиляции 
 1997: Romanza
 2007: The Best of Andrea Bocelli: Vivere
 2010: Carmen: Duets & Arias
 2012: Opera

Участие в альбомах 
 1997: A Hymn for the World
 1998: A Hymn for the World 2 (Voices From Heaven)
 2000: Requiem (Verdi)'

 Оперы 
 1995 — «Богема» (Дж. Пуччини), дирижёр Зубин Мета (Родольф)
 2001 — «Тоска» (Дж. Пуччини), дирижёр Зубин Мета (Каварадосси)
 2003 — «Трубадур» (Верди), дирижёр Стивен Меркурио (Манрико)
 2004 — «Вертер» (Массне), дирижёр Ив Абель (Вертер)
 2005 — «Кармен» (Бизе), дирижёр Чон Мён Хун
 2006 — «Паяцы» (Леонкавалло), дирижёр Стивен Меркурио (Канио)
 2006 — «Сельская честь» (Масканьи), дирижёр Стивен Меркурио (Туридду)
 2010 — «Андре Шенье» (Джордано), дирижёр Марко Армильято (Андре Шенье)

 Синглы 

 Дуэты 
 1995: «Vivo per lei» (с Giorgia)
 1996: «Vivo per lei/Vivo por ella» (с Marta Sánchez)
 1996: «Con te partirò/Time to Say Goodbye» (с Сарой Брайтман)
 1997: «Vivo per lei/Ich lebe für sie» (с Джуди Вайс)
 1997: «Vivo per lei/Je vis pour elle» (с Элен Сегара)
 1997: «Musica è» (с Эросом Рамаццотти)
 1999: «The Prayer» (с Селин Дион)
 1999: «Nel cuore lei» (с Эросом Рамаццотти)
 2001: «L’Abitudine» (с Хеленой Хелльвиг)
 2004: «Con te partiro» (с Грегори Лемаршаль)
 2006: «Somos Novios (It’s Impossible)» (с Кристиной Агилерой)
 2006: «Because We Believe» (с Marco Borsato)
 2006: «Ama credi e vai» (с Джанной Наннини)
 2006: «Canzoni Stonate» (с Стиви Уандером)
 2007: «Dare to live» (с Лаурой Паузини)
 2008: «Vive Ya» (с Лаурой Паузини)
 2009: «What Child Is This» (с Мэри Джей Блайдж)
 2010: «Bridge over Troubled Water» (с Мэри Джей)
 2015: «E Piu Ti Penso» (с Арианой Гранде)
 2017: «Perfect» (с Эдом Шираном)
 2018: «If Only» (с Дуа Липа)
 2021: «Canto della terra» (с Тина Кароль)

 Сольные 
 1994: «Il mare calmo della sera»
 1995: «Con te partirò»/«Vivere»
 1995: «Macchine da guerra»
 1995: «Per amore»
 1999: «Ave Maria»
 1999: «Canto della Terra»
 2001: «Melodramma»
 2001: «Mille Lune Mille Onde»
 2004: «Dell’amore non si sa»
 2004: «Un nuovo giorno»
 2009: «White Christmas/Bianco Natale»

 CD/DVD packages 
 1998: A Night in Tuscany 2000: Sacred Arias: The Home Video 2002: Tuscan Skies (Cieli di Toscana) 2006: Credo: John Paul II 2006: Under the Desert Sky 2008: Vivere Live in Tuscany 2008: Incanto The Documentary 2009: My Christmas Special 2011: Concerto. One Night in Central Park 2013: Love in Portofino''

Награды 
 Великий офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (6 февраля 2006 года)
 Гранд-офицер ордена «За заслуги Санчеса, Дуарте и Меллы» Доминиканской Республики за вклад в мировое искусство и культуру (2009)
 Звезда на голливудской «Аллее Славы» за вклад в театральное искусство (оперу) (2 марта 2010 года)
 Золотая медаль «За заслуги» Республики Сербия (2022)

Книги 
 Бочелли, Андреа. Музыка тишины / Пер. с ит. С. Рюриковой. — М.: РИПОЛ Классик, 2012. — 320 с. — 5000 экз. — ISBN 978-5-386-04020-8.

Фильмы 

На основе книги "Музыка тишины" снят одноименный художественный фильм.

Примечания

Ссылки 
 Официальный немецкий фан-сайт (англ. версия)
 Bocelli Community
 Официальный форум 
 
 
 

Оперные певцы и певицы Италии
Певцы и певицы Италии
Теноры Италии
Лауреаты премии BRIT Awards
Слепые певцы и певицы
Оперные певцы и певицы XXI века
Оперные певцы и певицы XX века
Почётные доктора Университета Мачераты
Выпускники Пизанского университета
Исполнители Universal Music Group
Исполнители Decca Records
Андреа Бочелли
Лауреаты премии Echo Klassik — Классика без границ
Лауреаты премии Echo Pop